Niemcy:
 Laer – gmina w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Bad Laer – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Osoby:
 Pieter van Laer – holenderski malarz

Zobacz też:
 Bochum-Laer
 zamek Laer